LInstitut supérieur technologique Montplaisir (ISTM) est situé à Valence, dans le département de la Drôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes, à  environ au sud de Lyon. Il se trouve au Pôle universitaire de Briffaut, au 14 avenue Barthélemy de Laffemas, et en partie dans les locaux du lycée Montplaisir, au 75 rue Montplaisir.

Description

L'ISTM est un département de l'Ensemble Montplaisir. Il regroupe depuis  les formations supérieures courtes et longues qui étaient proposées, sans distinction d'origine ou de croyance, par le Lycée privé catholique Montplaisir, dont il est le pôle d’enseignement supérieur. L'ISTM est un lycée post baccalauréat prestataire du service public d'enseignement en tant qu'établissement sous contrat d'association avec le Ministère de l'Éducation Nationale et sous la tutelle du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Il est labellisé lycée des métiers des technologies médico-sociales, de l’administration et de la gestion de l’entreprise (arrêté du 24-4-2007).

Les pôles d’enseignement 
L’ISTM comporte un pôle de formation tertiaire et un pôle paramédical :
 Le pôle tertiaire, en plus de BTS tertiaires, propose des formations relativement rares (en général 2, ou 3  établissements par académie) comme des classes préparatoires au haut enseignement commercial option technologique (CPEC technologiques dites « Prépas HEC techno ») et des classes préparatoires au Diplôme de comptabilité et de gestion, dites « Prépas DCG ou « DCG », grade licence des diplômes permettant de devenir Expert-comptable. La prépa DCG de l'ISTM accueille également en  ou  année des titulaires de diplômes d'enseignement supérieur en gestion (DUT GEA, BTS CGO, licences, masters, écoles de commerce…). L'ISTM est partenaire du Conseil régional de l'Ordre des experts-comptables Rhône-Alpes et de l'Association Drôme-Ardèche des Membres de l'Ordre des experts comptables (ADAMO). Les formations tertiaires de l'ISTM sont complétées par une Préparation au Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG, grade master des diplômes d'expertise comptable), en formation initiale, alternance et formation continue.
 Le Pôle paramédical est composé de trois formations de référence dans ce domaine : un DTS IMAGERIE MEDICALE ET RADIOLOGIE THERAPEUTIQUE (IMRT), de grade licence, (en 3 ans), un BTS orthoprothésiste (en 3 ans) et un BTS Podo-orthésiste (en 3 ans), dont il est l’un des deux seuls centres de formation en France (l'autre centre étant le Lycée d’Alembert à Paris). En , l’ISTM a obtenu la certification catégorie 1 de l’ISPO, que seuls 4 autres établissements au monde possèdent. Les étudiants diplômés de l’ISTM pourront ainsi professer dans tous les pays membres de l’ISPO international.

Un programme « Français langue étrangère » (FLE) permet de faciliter l'insertion des étudiants étrangers dans les diverses filières de formation. Les parcours FLE sont également ouverts sur des activités régionales prestigieuses comme l’Université du vin de Suze-la-Rousse, L’École du grand chocolat Valrhona ou l’École de cuisine de la chef trois étoiles Anne-Sophie Pic.

Une unité de formation de référence en matière paramédicale 

L’ISTM est un centre de formation de référence en matière d’appareillage médical (orthèse, prothèse). Il entretient, en particulier des relations étroites avec le Togo. Il est, avec Handicap international et l’International Society of Prothetics and Orthotics, partenaire de l’EOL (École d’Orthèse de Lomé, département de l’ENAM). Il a, en particulier, participé à la définition du contenu du curriculum de formation et à la formation des cadres de l'EOL, et il en constitue toujours le support technique de référence.

En , l’ISTM a accueilli à Valence la « Conférence sur les Stratégies pour l'éducation et la formation des orthoprothésistes en Europe », organisée par l’ISPO et INTERBOR, avec la participation de Handicap international. Le principal objectif de cette conférence était de définir la standardisation des compétences des orthoprothésistes au niveau européen, en particulier en harmonisant les curriculums scolaires et les modalités de reconnaissance professionnelle.

Architecture et art contemporain

.

Le Grand Hall d’accueil abrite régulièrement des expositions d’œuvres d’artistes contemporains, en particulier :
 de 2005 à 2008, deux panneaux sérigraphiés sur verre de la série des « Mendiants » de Jean-Marc Cerino, fabriqués par les ateliers du maître verrier valentinois Thomas selon des procédés techniques originaux,
 au premier semestre 2008, une fresque en 14 tableaux de Jacques Cadet, Le Nous, origine et récits, s’inspirant de la Bible et des travaux de la psychanalyste Marie Balmary.
 Serge Landois, artiste – sculpteur, expose ses œuvres à l’ISTM depuis le .

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Études supérieures en France.
 Classe préparatoire aux grandes écoles
 Diplôme de comptabilité et de gestion
 Société internationale de prothèse et orthèse

Liens externes 
 Galerie de photos ISTM - Valence

Montplaisir
Enseignement à Valence (Drôme)